Schmölln kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schmölln, stad, Thüringen, 
 Schmölln, Randowtal, ort i kommunen Randowtal, Tyskland, 
 Schmölln, Oberlausit, ort i kommunen Schmölln-Putzkau, Tyskland,